Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (сокращённо — ОГРНИП) — номер присваивается в налоговой инспекции при государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) и внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Структура ОГРНИП 
Регистрационный номер состоит из 15 знаков:

С ГГ КК ХХХХХХХХХ Ч

 С (1-й знак) — признак отнесения государственного регистрационного номера записи:
 к ОГРНИП — «3»;
 к иному государственному регистрационному номеру записи — 4;
 ГГ (2-й и 3-й знаки) — две последние цифры года внесения записи в государственный реестр, например для записи в 2016 году это «16»;
 КК (4-й и 5-й знаки) — кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, установленное ФНС;

 Х — Х (6-й — 14-й знаки) — номер записи, внесенной в государственный реестр в течение года;
 Ч (15-й знак) — контрольное число: младший разряд остатка от деления предыдущего 14-значного числа на 13.

См. также 
 ОГРН — основной государственный регистрационный номер
 РНН — регистрационный номер налогоплательщика
 СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта
 ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц
 ЕГРИП — единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Примечания

Источники 
 

Налогообложение в России